Фи́лип Бе́йкер Холл (; ) — американский актёр, наиболее известный по участию в фильмах «Ночи в стиле буги», «Час пик», «Магнолия», «Свой человек», «Брюс Всемогущий», «Догвилль» и «Ужас Амитивилля». Двукратный номинант на премию Гильдии киноактёров США, номинант на премии «Спутник» и «Независимый дух».

Биография

Ранние годы 
Филип Бейкер Холл родился в городе Толидо, штат Огайо. Его отцом был рабочий родом из города Монтгомери, штат Алабама.

Окончил Университет Толидо. Служил в армии и недолгое время работал учителем в средней школе.

Карьера 
В 1961 году переехал в Нью-Йорк, где успешно играл в бродвейских театрах.

Первой ролью Холла в кино стала роль преподобного отца Рейса в фильме «Трусы» (1970). После этого последовали роли в «Скале», «Самолёте президента», «Шоу Трумана» и многих других картинах.

Из последних заметных ролей актёра — Фрэнклин в «Пингвинах мистера Поппера», Алан в «У меня рак», Малверн Бамп в «Всё самое лучшее».

Личная жизнь 
С 1973 по 1976 год Филип Бейкер Холл был женат на Дайанн Льюис. С 1978 года до самой смерти актёр был женат на Холли Вульф, родившей ему двоих детей: сына Джека и дочь Джоди.

Скончался 12 июня 2022 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета Толидо
Долгожители США